Prescott ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Prescott (Alabama)
 Prescott (Arizona)
 Prescott (Arkansas)
 Prescott (Indiana)
 Prescott (Iowa)
 Prescott (Kansas)
 Prescott (Michigan)
 Prescott (Missouri)
 Prescott (North Carolina)
 Prescott (Oregon)
 Prescott (Pennsylvania)
 Prescott (Washington)
 Prescott (Wisconsin)
 Prescott Corner, New Hampshire
 Prescott Valley, Arizona

in Kanada:
 Prescott (Ontario)
 Prescott and Russell United Counties, County in Ontario

Prescott ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Benjamin Prescott (1832–1905), US-amerikanischer Chemiker
 Benjamin F. Prescott (1833–1894), US-amerikanischer Politiker
 Bobby Prescott (1931–2020), panamaischer Baseballspieler
 Breidis Prescott (* 1983), kolumbianischer Boxer
 Charles Y. Prescott (* 1938), US-amerikanischer Physiker
 Cyrus D. Prescott (1836–1902), US-amerikanischer Politiker
 Dak Prescott (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Edward C. Prescott (1940–2022), US-amerikanischer Ökonom
 H. F. M. Prescott (Hilda Francis Margaret Prescott; 1896–1972), britische Schriftstellerin und Historikerin 
 Henry W. Prescott (1874–1943), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Jeryl Prescott (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 John Prescott (* 1938), britischer Politiker (Labour Party)
 Kalia Prescott (* 1997), US-amerikanische Schauspielerin, Model und Stuntfrau
 Kathryn Prescott (* 1991), britische Schauspielerin
 Megan Prescott (* 1991), britische Schauspielerin

 Orville Prescott (1906–1996), US-amerikanischer Literaturkritiker
 Peter S. Prescott (1935–2004), US-amerikanischer Literaturkritiker
 Samuel Prescott (1751–1777), amerikanischer Mediziner und Patriot im Unabhängigkeitskrieg
 Steve Prescott (1973–2013), englischer Rugbyspieler

Prescott ist der Vorname oder Mittelname folgender Personen:
 Prescott Bush (Prescott Sheldon Bush; 1895–1972), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Prescott Bush (1863–1948), US-amerikanischer Industrieller, Patriarch der Familie Bush 
 James Prescott Joule (1818–1889), britischer Physiker
 Ronald Prescott Reagan (Ron Reagan; * 1958), US-amerikanischer Journalist

Prescott steht für:
 Prescott, Variante des Prozessors Intel Pentium 4

Prescott als Teil von Firmierungen:
 Prescott Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Prescott National Forest, Nationalforst im US-Bundesstaat Arizona
 Prescott Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Prescott Township
 Prescott-Observatorium, Sternwarte bei Prescott, Arizona
 Hodrick-Prescott-Filter, mathematisches Mittel der Makroökonomie
 Ogdensburg-Prescott International Bridge, Hängebrücke an der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten
 Prescottia, Gattung aus der Familie der Orchideen (Orchidaceae)
 Prescot